BYD steht für:

chinesische Unternehmen:
 BYD (BYD Company Limited), Hersteller von Batteriezellen
 BYD Auto (BYD Auto Company Limited), Autohersteller

Sonstiges:
 Bury Your Dead, US-amerikanische Hardcore/Metalcore-Band
 Brave Yester Days, Album (2004) von Katatonia
 Barley yellow dwarf (dt.: Gelbverzwergung), durch das Gelbverzwergungsvirus (Barley yellow dwarf virus) verursachte Pflanzenkrankheit
 Flughafen Al-Baida' (IATA-Code), Flughafen von al-Baida' (al-Baida'), Gouvernement al-Baidā', Jemen

byd steht für:
 Nyadu’ (ISO-639-3-Code), malayo-polynesische Sprache auf Borneo

Siehe auch:
 BID
 Bit (Begriffsklärung)

Abkürzung